Орден Святого Володимира  — нагорода Російської імперії.

Церковні нагороди 
 Орден Святого рівноапостольного князя Володимира (ПЦУ) — нагорода Православної церкви України
 Орден Святого рівноапостольного князя Володимира (РПЦ) — нагорода Російської православної церкви
 Орден Святого рівноапостольного князя Володимира (УПЦ МП) — нагорода УПЦ Московського патріархату
 Орден Святого рівноапостольного князя Володимира (УПЦ КП) — нагорода УПЦ Київського патріархату

Див. також 

 Нагорода Святого Володимира — нагорода Академії наук вищої школи України